John Edmunds ist der Name folgender Personen: 

 John Edmunds (Epidemiologe), Professor of Infectious Disease Modelling, London School of Hygiene and Tropical Medicine
 John Edmunds (Vizekanzler) († 1544), Vizekanzler der University of Cambridge
 John Edmunds (Komponist) (1913–1966), US-amerikanischer Komponist